Die Slovenska Nogometna Liga 1992/93, auch Liga Si.mobil Vodafone nach dem Sponsor genannt, war die zweite Spielzeit der höchsten slowenischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann am 15. August 1992 und endete am 9. Juni 1993. Die Liga wurde auf achtzehn Vereine reduziert.

NK Olimpija Ljubljana konnte den Titel verteidigen und wurde zum zweiten Mal slowenischer Meister.

Vereine

Abschlusstabelle 
Tabellenführer

Kreuztabelle

Torschützen

Einzelnachweise 

1992
Fußballsaison 1992/93